Alice Liddell (1852–1934), «muse» de Lewis Carroll ;
 Billy Liddell (1922-2001), footballeur écossais ;
 Cedric Liddell (1913-1981), rameur canadien 
 Chuck Liddell (né en 1969), pratiquant de MMA américain ;
 Clive Gerard Liddell (1883-1956), officier de l'armée britannique ;
 Eric  Liddell (né en 2000), basketteur américain ;
 Eric Liddell (1902–1945), athlète écossais ;
 Helen Liddell (née en 1950), femme politique britannique ;
 Henry Liddell (1811–1898), érudit classique et père d'Alice Liddell ;
 Ian Liddell-Grainger (né en 1959), homme politique britannique ;
 Richard Liddell (c. 1694-1746), homme politique irlandais du  siècle ;
 Robert Liddell (1908–1992), écrivain anglais ;
 Stuart Liddell (né en 1973), joueur de cornemuse écossais.

Voir également 
 Lidl (chaîne supermaket)